IPF letna lestvica najbolj predvajanih skladb in izvajalcev 2012 na slovenskih radijskih postajah v dveh kategorijah: "Top 500 izvedb" ter "Top 500 glasbenih solistov in skupin".

Najbolj predvajano 

Navedenih je le Top 100 največkrat predvajanih izvedb, Top 100 slovenskih izvedb (neuradno), Top 50 vseh izvajalcev ter Top 50 slovenskih izvajalcev (neuradno).

Vse izvedbe

Slovenske izvedbe 

na 111. mesto, se je uvrstila še ena pesem v slovenščini – Moja, ki jo poje makedonski pevec Proeski.

Vsi izvajalci

Slovenski izvajalci

Glej tudi 

 SAZAS letna lestvica slovenskih skladb 2012

Sklici in opombe 

2012 v glasbi
2012 v Sloveniji
IPF-ova lestvica največkrat predvajanih izvedb